«Дина тхантхи» (; Dina Thanthi, Daily Thanthi) — индийская ежедневная газета на тамильском языке. Основана  в Мадурае в 1942 году.

«Дина тхантхи» публикуется в тринадцати городах штата Тамилнад, а также в Бангалоре, Мумбаи и Пондичерри. Кроме того, имеется издание в Дубае (ОАЭ).

По состоянию на вторую половину 2015 года «Дина тхантхи» является крупнейшей индийской ежедневной газетой на тамильском языке и занимает 9-е место среди всех ежедневных газет Индии по тиражу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Дина тхантхи»

Газеты Индии
Тамильский язык